Hof van Cortenbach (Membach)
Hof van Cortenbach (Mechelen)